Деналі ()  або Мак-Кінлі — двоголова гора на Алясці, найвища гора Північної Америки. Розташована в Аляскинському хребті, у центрі . Як найвища вершина Північної Америки входить до переліку альпіністського проєкту «Сім вершин».

Висота вершини, за попередніми вимірюваннями, становила 6194 м, після додаткового обстеження 2013 року висота вершини встановлена на рівні 6168 м (за даними USGS). За останніми даними (вересень 2015 року) висота вершини становить  (6190,49 м). Перевищення — 6140 м (3-тя вершина в списку найбільших гір за відносною висотою).

Перші згадки 
Вважається, що гору позначив на карті 1839 року Фердинанд фон Врангель.

Першим європейцем, що досліджував і залишив запис про цю вершину, був російський керівник експедиції . Він уперше побачив її з двох боків.

З 1799 до 1867 року (до того як Аляску продали США), гора була найвищою точкою Російської імперії.

Історія підкорення 

1906 року  заявив, що йому вдалося досягти вершини гори в парі з провідником Едвардом Баррилом. Незабаром після звинувачень Пірі щодо першості в досягненні Північного полюса (1909 року) Кука також звинуватили у фальсифікації матеріалів про підкорення Мак-Кінлі (головним чином тут постаралися друзі Пірі). Головною підставою була заява Баррі й надання фальшивих фотографій. Деякі сучасні альпіністи доводять, що Кук не був на вершині Мак-Кінлі, проте інші ж (Вашберн, ) доводять зворотне. Першими серед тих, хто достеменно підкорив Мак-Кінлі, стали американські альпіністи під командуванням  7 червня 1913 року.

1932 року під час підйому на гору загинули два учасники експедиції, які стали першими жертвами на Мак-Кінлі.

2002 року здійснено сходження російських альпіністів на Мак-Кінлі під керівництвом Матвія Шпаро. Його унікальність полягає в тому, що серед 11 альпіністів (Шпаро М., Бонар О., Афанасьєв В., Богатирьов Максим Володимирович, Губа А., Агафонов А., Гвоздьов С., Смолін Б., Соболєв А.) було два інваліди у візках, поставлених на лижі (Ігор Ушаков з міста Курськ і Георгій Царьков з міста Кумертау).

13 червня 2014 року каталонець  встановив рекорд швидкісного сходження на вершину за маршрутом Rescue Gully: 11 годин 40 хвилин.

Денис Угрин і Оксана Літинська стали першим українським подружжям, що вийшло на вершину гори

14 червня 2017 року Деналі підкорила Тетяна Яловчак — перша українка, член всесвітнього неформального альпіністського «Клубу семи вершин» (13 грудня 2017).

Етимологія назви 

Корінні народи — індіанці-атапаски — називали цей пік «Деналі», що означає «великий».

У період російської колонізації Аляски вершина називалася просто «Велика Гора».

Молодий учений Вільям Діккі, , запропонував назвати її на честь щойно обраного президента США Вільяма Мак-Кінлі. Ця назва вживається з 1917 року. 1980 року Конгрес США змінив назву навколишнього парку на місцеву назву — Деналі, але зміна назви вершини тривалий час блокувалася конгресменами від штату Огайо (батьківщини президента Вільяма Мак-Кінлі). 28 серпня 2015 року за наказом міністра внутрішніх справ США Саллі Джевелли () вершину в діловодстві теж називатимуть мовою місцевого населення — Деналі. Тоді ж, 31 серпня 2015 р. президент США Барак Обама оголосив про повернення найвищій у Північній Америці горі Мак-Кінлі її колишню назву, поширену серед корінних народів Аляски. Це рішення було відразу ж опротестоване членами Конгресу від Огайо.

Назву гори має астероїд 6194 Деналі.

Див. також 
 Список гір за відносною висотою
 Топографічна ізоляція

Примітки

Посилання 
 
 Інформаційний вебсайт 

Аляскинський хребет
Гори Аляски
Шеститисячники
Сім вершин
Найвищі точки країн